

Населені пункти та їхні частини

 Ґвіздув — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Ґвіздув — село в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґвіздув — частина села Понікви в гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ґвіздув — частина села Кшемень-Другий в гміні Дзволя Янівського повіту Люблінського воєводства
 Ґвіздув — частина села Комодзянка в гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґвіздув — частина села Ягелла (Яґелла) в гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки